est un mot anglais signifiant « plus jamais ». Il peut faire référence à :

Poésie 

 Nevermore , Poème de Paul Verlaine. Sonnet inclut dans le recueil Poèmes saturniens paru en 1866.

Roman 

 , roman de William Hjortsberg publié en 1995.

Musique 

 , groupe américain de rock progressif actif de 1991 à 2011 ;
 , album de ce groupe.
 Nevermore, chanson de Queen sortie en 1974, sur l'album Queen II.
 Nevermore 2023, série de concerts de Mylène Farmer qui aura lieu à l'été 2023.

Cinéma 

 , titre anglais de , film allemand de  sorti en 2006 ;
 , film américain de Thomas Zambeck sorti en 2007.

Peinture 
 Nevermore, peinture de Paul Gauguin (1897)

Voir aussi